Vincze Zoltán (1940–2018) történész, régész
 Vincze Zoltán (1972) gyeplabdázó
 Vincze Zoltán (1974) labdarúgó
 Vincze Zoltán (?) basszusgitáros (Snakeheart)